Ники́тино — деревня  в  Смоленской области России,  в Ельнинском районе. Входит в состав Коробецкого сельского поселения. Население – 8 жителей (2007 год)

Население

География 

Расположена в юго-восточной части области  в 21  км к юго-востоку от города Ельня

Транспорт 
В 4 км к северу проходит  автодорога  Новоалександровский(А101) - Спас-Деменск — Ельня — Починок.

В 3 км к северо-западу от деревни железнодорожная станция Коробец на линии Смоленск  - Сухиничи.

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района